

Patronyme 

 Art Hampson (1947- ), joueur canadien de hockey sur glace.
 Billy Hampson (1882-1966), footballeur anglais.
 Frank Hampson (1918-1985), dessinateur de bande dessinée anglais.
 George Francis Hampson (1860-1936), entomologiste britannique.
 Jimmy Hampson (1906-1938), footballeur international anglais.
 Ted Hampson (1936- ), joueur canadien de hockey sur glace.